Александр Владимирович Блохин (1971—2002) — российский военный лётчик. Участник Цумадинско-Ботлихской кампании и Второй чеченской войны. Герой Российской Федерации (2004, посмертно). Капитан.

Биография 
Александр Владимирович Блохин родился 5 декабря 1971 года в Куйбышеве, административном центре Куйбышевской области (ныне — Самара, административный центр Самарской области Российской Федерации). Русский. В раннем детстве с родителями переехал в город Семикаракорск Ростовской области. Здесь Александр Владимирович окончил 10 классов Семикаракорской средней школы № 1. В 1989 году поступил в Уфимское высшее военное авиационное училище лётчиков, по окончании которого в 1993 году служил в вертолётном полку в Улан-Удэ. В 487-й отдельный вертолётный полк, базировавшийся в городе Будённовске, А. В. Блохин был переведён весной 1995 года.

14 июня 1995 года чеченские сепаратисты осуществили в городе Будённовске террористический акт, сопровождавшийся убийствами милиционеров и мирных жителей и взятием заложников. Среди оказавшихся в плену у боевиков на территории Будённовской центральной районной больницы оказался и военный лётчик А. В. Блохин. За пять дней террористы трижды выводили Александра Владимировича на расстрел. После освобождения из-за перенесённого стресса Блохин почти полтора года не мог летать. Пока длился курс реабилитации, он временно служил в своей части помощником оперативного дежурного. Лишь в конце 1996 года он вновь был допущен к лётной работе.

7 августа 1999 года вооружённые отряды чеченских сепаратистов вторглись в Республику Дагестан. 487-й отдельный вертолётный полк боевого управления 58-й армии Северо-Кавказского военного округа был переброшен на аэродром Ботлих и принял участие в Цумадинско-Ботлихской кампании. Почти сразу вслед за выдворением бандформирований сепаратистов и иностранных наёмников с территории Дагестана началась антитеррористическая операция на Северном Кавказе. За время участия в боевых действиях на территории Дагестана и Чеченской Республики в 1999—2002 годах А. В. Блохин совершил более 300 боевых вылетов, в том числе более 100 вылетов в качестве штурмана вертолётного звена.

31 августа 2002 года экипаж вертолёта Ми-24П в составе командира экипажа капитана Н. Н. Володина и штурмана капитана А. В. Блохина выполнял боевой полёт по сопровождению транспортного вертолёта Ми-8, доставлявшего личный состав и продовольствие на посты охранения. Во время полёта транспортный вертолёт в районе сёл Мескеты и Бешил-Ирзу Ножай-Юртовского района Чеченской Республики подвергся обстрелу с земли. Вертолёт боевого сопровождения, выполнив манёвр, прикрыл Ми-8 от огня противника, давая транспортному вертолёту возможность покинуть зону поражения. Тогда по вертолёту Ми-24П был произведен пуск ракеты из переносного зенитного ракетного комплекса «Игла-1М». Осколками ракеты был повреждён левый двигатель вертолёта, и на борту возник пожар. Лётчики до конца на горящей машине прикрывали Ми-8, а затем увели её в сторону от жилых кварталов. Обломки вертолёта упали в километре от села Бешил-Ирзу Ножай-Юртовского района Чеченской Республики.

Указом Президента Российской Федерации от 2 марта 2004 года экипажу вертолёта Ми-24П капитану Блохину Александру Владимировичу и капитану Володину Николаю Николаевичу за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, было присвоено звание «Герой Российской Федерации» посмертно. Похоронен А. В. Блохин на кладбище города  Ростовской области Российской Федерации.

Награды 
 Медаль «Золотая Звезда» (02.03.2004, посмертно)
 Орден Мужества (1999)
 Медаль «За отвагу»

Память 
 Мемориальная доска в честь Героя Российской Федерации А. В. Блохина установлена в городе Семикаракорске Ростовской области на доме, где он жил.

Ссылки 
 
 
 

Военные лётчики России
Погибшие в боях Второй чеченской войны